Мербаал (Макар-баал; «Дар Баала»; , Mer-ba‘al, Makar-ba‘al) — мужское имя. Известные носители:
 Мербаал — царь Тира (556/555—553/551 до н. э.)
 Мербаал — царь Арвада (начало V века до н. э.)

Примечания